Schwanensee steht für:

 Schwanensee, das Ballett von  Pjotr Iljitsch Tschaikowski und Wladimir Petrowitsch Begitschew
 Schwanensee (1966), den deutsch-österreichisch-US-amerikanischen Ballettfilm
 Schwanensee (1969), den sowjetischen Ballettfilm von Apollinari Dudko
 Schwanensee (1981), den Anime-Film von Kimio Yabuki

 Tatort: Schwanensee, den TV-Krimi aus dem Jahr 2015 in der Kriminalfilmreihe Tatort

 Schwanensee (Gerabronn), den See in Gerabronn, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Schwanensee (Karlsruhe), den  See im Stadtgarten der kreisfreien Stadt Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Schwanensee (Kiel), den  See im Schwanenseepark in der kreisfreien Stadt Kiel, Schleswig-Holstein

 Schwanensee (Elchniederung), die ehemalige Gemeinde Norwischeiten im Amtsbezirk Rauterskirch (bis 1938 Norwischeiten) im ostpreußischen Landkreis Elchniederung

Siehe auch:
 Schwansee (Begriffsklärung)
 Schwanenteich
 Schwanenweiher